Magadi kan syfta på:

Geografi

Indien 

 Māgadi, ort, Karnataka, Ramanagara, 
 Magadi Taluk, underdistrikt, Karnataka,

Kenya 

 Magadi, ort, Kajiado, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar